Dit is een lijst van planetoïden 91101-91200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91101) - || 1998 HK15 || 20 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91102) - || 1998 HL19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91103) - || 1998 HG21 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91104) - || 1998 HH25 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91105) - || 1998 HP25 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91106) - || 1998 HF29 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91107) - || 1998 HY34 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91108) - || 1998 HX37 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91109) - || 1998 HG38 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91110) - || 1998 HF45 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91111) - || 1998 HU47 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91112) - || 1998 HJ52 || 25 april 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (91113) - || 1998 HA53 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91114) - || 1998 HF60 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91115) - || 1998 HB73 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91116) - || 1998 HD75 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91117) - || 1998 HT79 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91118) - || 1998 HU88 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91119) - || 1998 HV88 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91120) - || 1998 HR99 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91121) - || 1998 HS105 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91122) - || 1998 HE112 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91123) - || 1998 HP114 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91124) - || 1998 HA118 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91125) - || 1998 HT118 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91126) - || 1998 HZ120 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91127) - || 1998 HY122 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91128) - || 1998 HV133 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91129) - || 1998 HT135 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91130) - || 1998 HQ142 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91131) - || 1998 HX144 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91132) - || 1998 HL150 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91133) - || 1998 HK151 || 28 april 1998 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| (91134) - || 1998 HC154 || 29 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91135) - || 1998 HC155 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91136) - || 1998 KK6 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91137) - || 1998 KD29 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91138) - || 1998 KO30 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91139) - || 1998 KL47 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91140) - || 1998 LW1 || 1 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (91141) - || 1998 LF3 || 3 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91142) - || 1998 MP2 || 20 juni 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91143) - || 1998 MC6 || 19 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91144) - || 1998 MK34 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91145) - || 1998 OX || 20 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91146) - || 1998 OA1 || 20 juli 1998 || San Marcello || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (91147) - || 1998 OM2 || 16 juli 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91148) - || 1998 OY2 || 20 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91149) - || 1998 PS || 15 augustus 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91150) - || 1998 QA30 || 26 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91151) - || 1998 QJ39 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91152) - || 1998 QW41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91153) - || 1998 QP44 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91154) - || 1998 QM50 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91155) - || 1998 QW50 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91156) - || 1998 QS60 || 31 augustus 1998 || Modra || A. Galád, J. Tóth
|-
| (91157) - || 1998 QG62 || 26 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91158) - || 1998 QG70 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91159) - || 1998 QA73 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91160) - || 1998 QJ74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91161) - || 1998 QN74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91162) - || 1998 QX75 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91163) - || 1998 QZ82 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91164) - || 1998 QE84 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91165) - || 1998 QF84 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91166) - || 1998 QT84 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91167) - || 1998 QM85 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91168) - || 1998 QA86 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91169) - || 1998 QT108 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91170) - || 1998 QS109 || 21 augustus 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91171) - || 1998 QG110 || 23 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91172) - || 1998 RG5 || 15 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91173) - || 1998 RN7 || 12 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91174) - || 1998 RC18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91175) - || 1998 RX18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91176) - || 1998 RE19 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91177) - || 1998 RJ22 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91178) - || 1998 RV23 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91179) - || 1998 RR26 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91180) - || 1998 RS34 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91181) - || 1998 RV38 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91182) - || 1998 RO49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91183) - || 1998 RZ49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91184) - || 1998 RA51 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91185) - || 1998 RM57 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91186) - || 1998 RO66 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91187) - || 1998 RW66 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91188) - || 1998 RP77 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91189) - || 1998 SM1 || 16 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91190) - || 1998 SV49 || 29 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91191) - || 1998 SE55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91192) - || 1998 SA58 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91193) - || 1998 ST76 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91194) - || 1998 SB85 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91195) - || 1998 SC90 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91196) - || 1998 SV107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91197) - || 1998 SD115 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91198) - || 1998 SS137 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91199) Johngray || 1998 SS147 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (91200) - || 1998 SM153 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten